Reitter ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Reitter  (1895–1962), österreichischer Jurist, SS-Führer und NS-Funktionär
 Edmund Reitter (1845–1920), österreichischer Entomologe, Schriftsteller und Kaufmann
 Edmund Reitter (Bildhauer) (1904–2005), österreichischer Bildhauer
 Emmerich Reitter (1875–1971), banat-schwäbischer Politiker und Rechtsanwalt
 Ernst Reitter (1887–1957), österreichischer Sänger und Filmschauspieler
 Ferenc Reitter (1813–1874), ungarischer Architekt, Ingenieur und Stadtplaner
 Heinrich Reitter (1816–1906), österreichischer Bankbeamter und Abgeordneter der Frankfurter Nationalversammlung
 Johann Daniel von Reitter (1759–1811), deutscher Forstwirt und Verwaltungsbeamter
 Johann Michael Reitter (1810–1882), österreichischer Arzt
 Karl Reitter (* 1953), österreichischer Sozialwissenschaftler und marxistischer Autor
 Ludwig Reitter, deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Reiter
 Reitterer